
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a magyar csapat tagjaként 176 sportoló vett részt, közülük 92 férfi és 84 nő.A magyarországi résztvevők száma az egyes sportágakban, illetve szakágakban a következő (zárójelben a magyar indulókkal rendezett versenyszámok száma, kiemelve az egyes oszlopokban előforduló legmagasabb érték, vagy értékek):

A következő táblázat ABC-rendben sorolja fel azokat a magyarországi sportolókat, akik az olimpián részt vettek.

A

B

C

Cs

D

F

G

Gy

H

I, Í

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Sz

T

U

V

Z

ZS

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Magyarország a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Magyarorszag
Olimpiai témájú listák
Magyarország az olimpiai játékokon